De 1500 meter vrouwen op de wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2020 werd gereden op zondag 16 februari 2020 in het ijsstadion Utah Olympic Oval in Salt Lake City, USA.

Statistieken

Uitslag

Loting 

Vrouwen 01500
2020